Der Bauer Watertechnology Cup 2012 war ein Tennisturnier, das vom 29. Oktober bis 4. November 2012 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Eckental